Beigraben ist ein Gewässername:

 Altmühlbeigraben, linker Nebenarm der Altmühl bei Wachenhofen, Gemeinde Alesheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Beigraben (Lauter), linker Teilungsarm der Lauter (Itz) und erster Rücklauf zu ihr in Neuses, kreisfreie Stadt Coburg, Bayern
 Beigraben (Milz), rechter Teilungsarm der Milz bis Irmelshausen, Gemeinde Höchheim, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Beigraben (Minbach), Oberlaufname Fürbach, rechter Zufluss des Minbachs (zur Roth) nach Pyras, Gemeinde Thalmässing. Landkreis Roth, Bayern

Siehe auch:
 Beibach